Casas de Don Antonio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casas de Don Antonio (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Casas de Don Antonio (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar